Masero ima više značenja:
 Masero, Massa-Carrara
 Masero, Torino